Амор () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Алексіс Амор — американська порноакторка
 Бернардо Сепульведа Амор — мексиканський дипломат
 Гільєрмо Амор — іспанський футболіст